Parma Baseball est un club italien de baseball situé à Parme, en Émilie-Romagne. Parme évolue en Italian Baseball League, élite du baseball italien, et dispute ses matchs à domicile au stade Europeo - Ninio Cavalli, enceinte de  places inaugurée en 1971.

Sponsoring oblige, le club a souvent changé de nom par le passé. Le sponsor actuel est la banque Cariparma, filiale italienne du Crédit agricole.

Histoire 
Fondé en 1949, le club joue en compétition officielle depuis 1950.

Parme est le tenant du titre de champion d'Italie après sa victoire en sept matchs face au Fortitudo Bologne lors de la série finale.

Palmarès 
 Champion d'Italie (10) : 1976, 1977, 1981, 1982, 1985, 1991, 1994, 1995, 1997, 2011
 Vainqueur de la Coupe d'Italie (5) : 1969, 1993, 1994, 1996, 2000
 Vainqueur de la Coupe d'Europe (13) : 1977, 1978, 1980, 1981, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1992, 1995, 1998, 1999
 Finaliste de la Coupe d'Europe (4) : 1979, 1985, 1993, 1996
 Vainqueur de la Coupe des vainqueurs de coupe (1) : 1997
 Finaliste de la Coupe des vainqueurs de coupe (1) : 1990, 1994
 Vainqueur de la Coupe d'Europe de la CEB (1) : 1993

Saison par saison

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel

Club de baseball en Italie
Club sportif fondé en 1949
Club sportif à Parme